Остин () главни и четврти по величини је град у америчкој савезној држави Тексас. По попису становништва из 2010. у њему је живело 790.390 становника.

Географија 

Остин се налази на надморској висини од 149 m.

Клима

Демографија 
Према попису становништва из 2010. у граду је живело 790.390 становника, што је 133.828 (20,4%) становника више него 2000. године.

Партнерски градови 
  Анталија
  Анже
  Салтиљо
  Кобленц
  Лима
  Масеру
  Taichung
  Едмонтон
  Оита
  Лондоска општина Хекни

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Тексасу
Википројект географија/Насеља у САД
Главни градови америчких држава